Gupteshwor Cave ist der Name folgender Höhlen:

 Gupteshwor Cave (Koraput) im Distrikt Koraput, Indien 
 Gupteshwor Cave (Lalitpur) im Distrikt Lalitpur, Nepal 
 Gupteshwor Mahadev Cave im Distrikt Kaski, Nepal